Sylvain Bouchard peut désigner :
 Sylvain Bouchard, animateur de radio québécois ;
 Sylvain Bouchard (1970-), patineur de vitesse canadien.